Een verkeersweg:
 N173 (België)
 N173 (Frankrijk)
 N173 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing